

Curiosità 
Il 21 settembre 2017, durante un'intervista per il mittente Teleclub al termine della partita di campionato Lugano-Sion, viene aggredito da Christian Constantin, presidente della squadra vallesana.

Palmarès

Allenatore 
 
Aarau: 1992-1993
Zurigo: 1997-1998

Note

Collegamenti esterni